Парагомінас — місто в Бразилії.
 Парагомінас — родовище бокситів.